

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List. 
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

Ба́кхарис () — род растений семейства .

Род Бакхарис включает 430 видов.

A
 Baccharis acutata  
 Baccharis alamosana 
 Baccharis alaternoides 
 Baccharis albida 
 Baccharis ×alboffii 
 Baccharis albolanosa 
 Baccharis aliens 
 Baccharis alleluia 
 Baccharis alnifolia 	
 Baccharis alpestris 
 Baccharis alpina 
 Baccharis altimontana 
 Baccharis amambayensis 
 Baccharis angusticeps 
 Baccharis angustifolia 
 Baccharis angustior 
 Baccharis anomala 
 Baccharis antioquensis 
 Baccharis ×antucensis 
 Baccharis aphylla 
 Baccharis apicifoliosa 
 Baccharis arassatubaensis 
 Baccharis arbutifolia 
 Baccharis ×arcuata 
 Baccharis arenaria 
 Baccharis aretioides 
 Baccharis arizonica 
 Baccharis artemisioides 
 Baccharis articulata 
 Baccharis asperula 
 Baccharis auriculigera 
 Baccharis ×australis 
 Baccharis axillaris 
 Baccharis ayacuchensis

B
 Baccharis bairdii 
 Baccharis barragensis 
 Baccharis beckii 
 Baccharis bifrons 
 Baccharis bigelovii 
 Baccharis bogotensis 
 Baccharis boliviensis 
 Baccharis boyacensis 
 Baccharis brachylaenoides 
 Baccharis brachyphylla 
 Baccharis brachystachys 
 Baccharis bracteolata 
 Baccharis brevifolia 
 Baccharis breviseta 
 Baccharis buchtienii 
 Baccharis buddlejoides 
 Baccharis burchellii 
 Baccharis buxifolia

C
 Baccharis cabrerae 
 Baccharis caespitosa 
 Baccharis caldasiana 
 Baccharis calvescens 
 Baccharis campos-portoana 
 Baccharis cana 
 Baccharis canescens 
 Baccharis capitalensis 
 Baccharis caprariifolia 
 Baccharis ×caramavidensis 
 Baccharis cataphracta 
 Baccharis chachapoyasensis 
 Baccharis chilcaura 
 Baccharis chilco 
 Baccharis × chillanensis 	
 Baccharis ciliata 
 Baccharis cochensis 
 Baccharis cognata 
 Baccharis concava 
 Baccharis ×concavoides 
 Baccharis concinna 
 Baccharis conferta 
 Baccharis confertifolia 
 Baccharis confertoides 
 Baccharis conyzoides 
 Baccharis cordata 
 Baccharis coridifolia 
 Baccharis coronata 
 Baccharis corymbosa 
 Baccharis cotinifolia 
 Baccharis crassicuneata 
 Baccharis crassipappa 
 Baccharis ×crenatolycioides 
 Baccharis crispa 
 Baccharis cultrata 
 Baccharis cundinamarcensis 
 Baccharis curitybensis 
 Baccharis cutervensis 
 Baccharis cyanosa 	
 Baccharis cymosa

D
 Baccharis darwinii 
 Baccharis davidsonii 
 Baccharis deblei 
 Baccharis decurrens 
 Baccharis decussata 
 Baccharis deltoidea 
 Baccharis ×demissa 
 Baccharis densa 
 Baccharis densiflora 
 Baccharis dentata 
 Baccharis dependens 
 Baccharis dichotoma 
 Baccharis dioica 
 Baccharis divaricata 
 Baccharis douglasii 
 Baccharis dracunculifolia 
 Baccharis dubia 	
 Baccharis dunensis

E
 Baccharis effusa 
 Baccharis elaeagnoides 
 Baccharis elaeoides 
 Baccharis elliptica 
 Baccharis emarginata 
 Baccharis erectifolia 
 Baccharis erigeroides 
 Baccharis erioclada 
 Baccharis erosoricola 
 Baccharis espadae 
 Baccharis ×exspectata 
 Baccharis exyngioides

F
 Baccharis famatinensis 
 Baccharis flabellata 
 Baccharis flexuosa 
 Baccharis flexuosiramosa 	
 Baccharis floribundoides 
 Baccharis fraterna 
 Baccharis ×fraudulenta 
 Baccharis frenguellii 
 Baccharis friburgensis 
 Baccharis frigida 
 Baccharis fusca

G
 Baccharis gaudichaudiana 
 Baccharis genistelloides 
 Baccharis genistifolia 
 Baccharis gibertii 
 Baccharis gilliesii 
 Baccharis glabra 
 Baccharis glauca 
 Baccharis glaucescens 
 Baccharis glaziovii 
 Baccharis glomerata 
 Baccharis glomeruliflora 
 Baccharis glutinosa  
 Baccharis gnaphalioides 
 Baccharis gnidiifolia 
 Baccharis gracilis 
 Baccharis granadina 	
 Baccharis grandiflora 
 Baccharis grandimucronata 
 Baccharis grisebachii

H
 Baccharis haitiensis 
 Baccharis halimifolia 
 Baccharis hambatensis 
 Baccharis havardii 
 Baccharis helichrysoides 
 Baccharis heterophylla 
 Baccharis hieronymi 
 Baccharis hirta 
 Baccharis huairacajensis 
 Baccharis humilis 
 Baccharis hutchisonii 
 Baccharis hyemalis 
 Baccharis hypericifolia

I
 Baccharis illinita 
 Baccharis illinitoides 
 Baccharis inamoena 
 Baccharis incisa 
 Baccharis inexpectata 
 Baccharis intermedia 
 Baccharis intermixta 
 Baccharis isabelae 
 Baccharis itatiaiae

J
 Baccharis jocheniana 
 Baccharis johnwurdackiana 
 Baccharis juncea 
 Baccharis junciformis

K
 Baccharis kingii 
 Baccharis klattii 
 Baccharis kraussei 
 Baccharis kurtziana

L
 Baccharis lancifolia 
 Baccharis lateralis 
 Baccharis latifolia 
 Baccharis ledifolia 
 Baccharis lehmannii 
 Baccharis leptocephala 
 Baccharis leptophylla 
 Baccharis leucocephala 
 Baccharis leucopappa 
 Baccharis lewisii 
 Baccharis libertadensis 
 Baccharis lilloi 
 Baccharis linearis 
 Baccharis longii 
 Baccharis longoattenuata 
 Baccharis lundii 
 Baccharis lychnophora 
 Baccharis lycioides

M
 Baccharis macraei 
 Baccharis macrantha 
 Baccharis macrocephala 
 Baccharis macrophylla 
 Baccharis malibuensis 
 Baccharis malmei 
 Baccharis mandonii 
 Baccharis marcetiaefolia 
 Baccharis martiana 
 Baccharis maxima 
 Baccharis megapotamica 
 Baccharis melanopotamica 
 Baccharis mesoneura 
 Baccharis mexicana 
 Baccharis meyeniana 
 Baccharis microcephala 
 Baccharis microdonta 
 Baccharis milleflora 
 Baccharis minutiflora 
 Baccharis mocoafluminis 
 Baccharis mollis 
 Baccharis monoica 
 Baccharis montana 
 Baccharis moritziana 
 Baccharis muelleri 
 Baccharis multiflora 
 Baccharis multifolia 
 Baccharis mutisiana 
 Baccharis mylodontis 
 Baccharis myricifolia 
 Baccharis myriocephala 
 Baccharis myrsinites

N
 Baccharis neaei 
 Baccharis neglecta 
 Baccharis nervosa 
 Baccharis niederleinii 
 Baccharis nipensis 
 Baccharis nitida 
 Baccharis nivalis 
 Baccharis notosergila 
 Baccharis nummularia

O
 Baccharis oblongifolia 
 Baccharis obovata 
 Baccharis occidentalis 
 Baccharis ochracea 
 Baccharis oleifolia 
 Baccharis opuntioides 
 Baccharis orbiculata 	
 Baccharis orbignyana 
 Baccharis oreophila 
 Baccharis organensis 
 Baccharis orientalis 
 Baccharis ovata 
 Baccharis oxyodonta

P
 Baccharis pachycephala 
 Baccharis padifolia 
 Baccharis pallida 
 Baccharis palmeri 
 Baccharis palustris 
 Baccharis pampeana 
 Baccharis paniculata 
 Baccharis papillosa 
 Baccharis paramicola 
 Baccharis paranensis 
 Baccharis parvidentata 
 Baccharis pascensis 
 Baccharis patagonica 
 Baccharis patens 
 Baccharis pauciflosculosa 	
 Baccharis pedersenii 
 Baccharis pedunculata 
 Baccharis pellucida 
 Baccharis pendonta 
 Baccharis penningtonii 
 Baccharis pentaptera 
 Baccharis pentlandii 
 Baccharis pentodonta 
 Baccharis perulata 
 Baccharis petraea 
 Baccharis petrophila 
 Baccharis philipensis 
 Baccharis phlogopappa 
 Baccharis phylicifolia 
 Baccharis phylicoides 
 Baccharis phyteuma 
 Baccharis phyteumoides 
 Baccharis pilcensis 
 Baccharis pilularis 
 Baccharis pingraea 
 Baccharis platypoda 
 Baccharis plummerae 
 Baccharis pohlii 
 Baccharis polifolia 
 Baccharis polygama 
 Baccharis polyphylla 
 Baccharis potosiensis 
 Baccharis prunifolia 
 Baccharis psammophila 
 Baccharis ×pseudolycioides 
 Baccharis pseudomyriocephala 
 Baccharis ×pseudoneaei 
 Baccharis ×pseudopalenae 
 Baccharis ×pseudopilcensis 
 Baccharis pseudotenuifolia 
 Baccharis pseudovaccinioides 
 Baccharis pseudovillosa 
 Baccharis ptarmicifolia 	
 Baccharis pteronioides 
 Baccharis pulchella 
 Baccharis pululahuensis 
 Baccharis pumila 
 Baccharis punctulata 
 Baccharis pycnantha 
 Baccharis quitensis

R
 Baccharis racemosa 
 Baccharis ramboi 
 Baccharis ramiflora 
 Baccharis raulii 
 Baccharis regnellii 
 Baccharis retamoides 
 Baccharis reticularia 
 Baccharis reticulata 
 Baccharis retusa 
 Baccharis revoluta 
 Baccharis rhexioides 
 Baccharis rhomboidalis 
 Baccharis riograndensis 
 Baccharis rivularis 
 Baccharis rodriguezii 
 Baccharis rosmarinus 
 Baccharis rotundifolia 
 Baccharis rufidula 
 Baccharis rupestris 
 Baccharis rupicola

S
 Baccharis sagittalis 
 Baccharis salicina 
 Baccharis saliens 
 Baccharis salzmannii 
 Baccharis samensis 
 Baccharis santiagensis 
 Baccharis sarothroides 
 Baccharis saxatilis 
 Baccharis scabra 
 Baccharis scabridula 
 Baccharis scabrifolia 
 Baccharis scandens 
 Baccharis schomburgkii 
 Baccharis schultzii 
 Baccharis scoparia 
 Baccharis scoparioides 
 Baccharis sculpta 
 Baccharis selloi 
 Baccharis septentrionalis 
 Baccharis sergiloides 
 Baccharis serraefolia 
 Baccharis serranoi 
 Baccharis serrula 
 Baccharis sessiliflora 
 Baccharis sessilifolia 
 Baccharis shaferi 
 Baccharis singularis 
 Baccharis sinuata 
 Baccharis sordescens 
 Baccharis spartea 
 Baccharis spartioides 	
 Baccharis ×spegazzinii 
 Baccharis sphaerocephala 	
 Baccharis spicata 
 Baccharis steetzii 
 Baccharis stenocephala 
 Baccharis stenophylla 
 Baccharis stuebelii 
 Baccharis stylosa 
 Baccharis ×subaequalis 
 Baccharis subalata 
 Baccharis subbimera 
 Baccharis subdentata 
 Baccharis suberectifolia 
 Baccharis subopposita 
 Baccharis subtropicalis 	
 Baccharis sulcata

T
 Baccharis taltalensis 
 Baccharis tandilensis 
 Baccharis ×tarapacana 
 Baccharis tarchonanthoides 
 Baccharis tarmensis 
 Baccharis teindalensis 
 Baccharis tenella 
 Baccharis tenuicapitulata 
 Baccharis tenuifolia 
 Baccharis texana 
 Baccharis thesioides 
 Baccharis thymifolia 
 Baccharis torricoi 
 Baccharis toxicaria 
 Baccharis triangularis 
 Baccharis tricuneata 
 Baccharis tridentata 
 Baccharis trilobata 
 Baccharis trimera 
 Baccharis trimeroides 
 Baccharis trineura 
 Baccharis truncata 
 Baccharis tucumanensis

U
 Baccharis uleana 
 Baccharis ulicina 
 Baccharis uncinella 
 Baccharis uniflora 
 Baccharis urvilleana 
 Baccharis usterii

V
 Baccharis vacciniifolia 
 Baccharis vaccinioides 
 Baccharis vanessae 
 Baccharis venosa 
 Baccharis venulosoides 
 Baccharis vernalis 
 Baccharis vernicosa 
 Baccharis vincifolia 
 Baccharis vismioides 
 Baccharis volubilis 
 Baccharis vulneraria 
 Baccharis wendlandii 
 Baccharis woodii 
 Baccharis wrightii 
 Baccharis xiphophylla 
 Baccharis zamoranensis 
 Baccharis zoellneri 
 Baccharis zongoensis 
 Baccharis zumbadorensis

Примечания 

Бакхарис